Luci Corneli Sisenna, historiador romà de .
 Aulus Gabini Sisenna, militar romà del .
 Publi Mummi Sisenna, cònsol el 133 dC.